Zkratka PKO může znamenat:
 Park kultury a oddechu
 Park kultury a oddechu Julia Fučíka – dnes Výstaviště Praha
 Park kultury a oddechu (Bratislava)
 Pražský komorní orchestr
 Paralelní kolejový obvod
 Protikorozní ochrana (např. nátěr ocelové konstrukce)
 PKO BP – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski – polská banka (doslova Všeobecná spořitelna)
 Pocztowa Kasa Oszczędności – polská banka (doslova Poštovní spořitelna)
 IATA kód letiště Parakou v Beninu